Deseti križarski rat može značiti

 Aleksandrijski križarski rat (1365.)
hiperbolizirano, razne moderne vojne kampanje u Levantu i na Bliskom istoku
 Libanonski građanski rat
 rat protiv terorizma pod administracijom Georga W. Busha, (Deseti križarski rat (CounterPunch))